Bosznia-Hercegovina
Gornje Selo, falu Zavidovići községben, a Zenica-Doboji kantonban

 Horvátország
Gornje Selo falu Šolta községben, Split-Dalmácia megyében

 Koszovó
Gornje Selo falu Prizren községben

 Montenegró
Gornje Selo falu Pljevlja községben